Open de Corée du Sud (badminton) 
 Open de Corée du Sud (taekwondo)